Богдан Стаменковић (Сурдулица, 19. јануар 1998) српски је фудбалер који тренутно наступа за Кавалу.

Статистика

Клупска

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 

Рођени 1998.
Сурдуличани
Српски фудбалери
Фудбалери Суперлиге Србије
Фудбалери Спартака Суботице
Фудбалери Радника Сурдулице
Фудбалери Бачке 1901
Фудбалери Кавале
Нападачи у фудбалу